Ölbo, plaats in Zweden
Ölbő, plaats en gemeente in Hongarije